

Patronyme en France 

 Jean Picquet fut à 4 reprises nommé maïeur d'Amiens vers 1400.
 Marie Picquet, première épouse (en 1580) de Pierre de Dampierre, seigneur de Sainte-Agathe.
 Adrien Picquet fut nommé maïeur d'Amiens en 1655.
 Toussaint-Guillaume Picquet de la Motte dit La Motte Picquet, marin français, né en 1720, qui se distingua lors de la Guerre d'indépendance des États-Unis.
 Aimé Picquet du Boisguy, général chouan et neveu du précédent.
 Louis Picquet du Boisguy, officier chouan et frère du précédent.
 Guy Picquet du Boisguy, officier chouan et frère du précédent.
 Picquet est une famille notable amiénoise mentionnée en particulier sur 3 générations dans l'histoire du village de Hérissart :
 François Picquet, époux de Marie Françoise Mouret d'Espagny ; dont :
 Guy Antoine Picquet, âgé de 24 ans en 1774, chevalier de Noyencourt, Drancourt, officier dans le corps royal de l'artillerie ; dont :
 Marie Françoise Charlotte Picquet
 Cyrille Simon Picquet, officier français, né en 1774, décédé en 1847.
 Charles Picquet, cartographe du  ayant complété le travail de Adrien Hubert Brué.
 Paul Picquet (1876-1956), architecte belge
 Picquet, coureur cycliste, classé  à l'arrivée du Tour de France des Indépendants 1910.
 Yves Picquet, peintre français né en 1942.
 Odette Picquet, actrice ayant joué dans "Zazie dans le métro", film de Louis Malle (1960).
 Christian Picquet, homme politique français né en 1952.
 Nadine Picquet, directrice des services pénitentiaires française, née en 1959.

Homonymie de patronyme